Le Sonnet 71 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : NOe Longer mourne for me when I am dead,
Then you ſhall heare the ſurly ſullen bell
Giue warning to the world that I am fled
From this vile world with vildeſt wormes to dwell:
Nay if you read this line,remember not,
The hand that writ it,for I loue you ſo,
That I in your ſweet thoughts would be forgot,
If thinking on me then ſhould make you woe.
O if(I ſay)you looke vpon this verſe,
When I (perhaps) compounded am with clay,
Do not ſo much as my poore name reherſe;
But let your loue euen with my life decay.
   Leaſt the wiſe world ſhould looke into your mone,
   And mocke you with me after I am gon.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

071